Plopiș ist der Name 

 mehrerer Orte in Rumänien:
 Plopiș (Sălaj), Gemeinde im Kreis Sălaj
 Plopiș (Harghita), Dorf im Kreis Harghita
 Plopiș (Maramureș), Dorf im Kreis Maramureș
 des Plopiș-Gebirges, eines Teils des Apuseni-Gebirges